Julio Aparicio est le nom de deux matadors espagnols :
 Julio Aparicio Martínez,
 Julio Aparicio Díaz, fils du précédent.